Monte das Oliveiras — monte situado na cidade israelita de Jerusalém
 Monte das Oliveiras (Manaus) — bairro do município brasileiro de Manaus (AM)
 Monte das Oliveiras (Rio de Janeiro) — monte situado no município brasileiro do Rio de Janeiro (RJ)

Desambiguações de topônimos